Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2015 проводился с 3 по 7 декабря 2014 года в городе О-Клэр (штат Висконсин). Турнир проводился в 8-й раз.

Победитель чемпионата получал право выступать как смешанная парная сборная США по кёрлингу на .

В чемпионате принимали участие 23 команды.

Победителями чемпионата стала (впервые в своей истории) команда Сара Андерсон / Кори Дропкин, победившая в финале команду Морин Столт / Питер Столт. Бронзовые медали завоевали команды, проигравшие в полуфиналах: команда Tina Persinger / Марк Феннер и команда Тейлор Андерсон / Scott Dunnam.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 4 группы (A, B, C — по 6 команд, D — 5 команд), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая команда играет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые два места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится — его занимают две команды, проигравшие в полуфиналах.

Время начала матчей указано по UTC−6.

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Команда
!width="25"| D1
!width="25"| D2
!width="25"| D3
!width="25"| D4
!width="25"| D5
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|- bgcolor=#cfc
|D1||align=left|Андерсон / Дропкин      ||  * || 1:0||11:3||11:4||13:8|| 4 || 0 ||1
|- bgcolor=#ffc
|D2||align=left|Laitinen / Weimerskirch || 0:1||  * || 8:7|| 6:5||5:11|| 2 || 2 ||2
|-
|D3||align=left|Martin / Wiza           ||3:11|| 7:8||  * || 5:6|| 8:4|| 1 || 3 ||5
|- bgcolor=#ffc
|D4||align=left|Мичай / Гебауэр         ||4:11|| 5:6|| 6:5||  * || 7:6|| 2 || 2 ||2
|-
|D5||align=left|Olson / Olson           ||8:13||11:5|| 4:8|| 6:7||  * || 1 || 3 ||4
|}
 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф

 Тай-брейк 

 Плей-офф Четвертьфиналы. 4 марта, 20:00Полуфиналы. 7 декабря, 11:00Финал.' 7 декабря, 14:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2015

2014 год в кёрлинге
Спорт в США в 2014 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Висконсине
Декабрь 2014 года